

Toponymes

Sidi Aïch est une ville algérienne.

Sidi Aïch est une ville et une délégation tunisienne.